Molero kan som auktorsförkortning betyda:

 Julián Molero
 Julià Molero

Robotskapade auktorsförkortningar